Molekulska formula -{ClO}- se može odnositi na:

 Hlor monoksid
 Hipohlorit